Brigitte

 Brigitte ist ein weiblicher Vorname
 Brigitte ist der ursprüngliche Name des Fahrgastschiffes Spree-Prinzessin
 Brigitte (Zeitschrift) ist eine deutsche Frauenzeitschrift 
 Maman Brigitte ist ein göttliches Wesen im Voodoo 
 Brigitte (Duo) ist ein französisches Popduo bestehend aus Aurélie "Maggiori" Saada und Sylvie Hoarau
 Willie Brigitte (* 1968), französischer Terrorist